Knörr  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Knörr (* 1947), deutscher Jurist
 Jacqueline Knörr, Autorin und Anthropologin
 Karl Knörr (* 1915), deutscher Frauenarzt und Klinikdirektor
 Mike Knörr (* 1966), deutscher Basketballspieler 
 Reinhard Knörr, Professor an der Universität Rostock
 Ulrich Knörr (* 1960), deutscher Kirchenmusiker und Organist

Knörr steht für:
 Knörr (auch: Knorr, Knarr), Schiffstyp, mit dem die Wikinger zur Landnahme auf den nordatlantischen Inseln aufbrachen, siehe Knorr (Schiffstyp)

Siehe auch:
 Knör